Брестача је насељено место у саставу града Новске, у западној Славонији, Република Хрватска.

Становништво 
Према резултатима пописа из 2011. године насеље Брестача има 913 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Брестача је имало 1.003 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Новска
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Славонија